Zwiebler ist der Familienname folgender Personen:

 Eva-Maria Zwiebler (* 1953), deutsche Badmintonspielerin
 Karl-Heinz Zwiebler (* 1951), deutscher Badmintonspieler
 Marc Zwiebler (* 1984), deutscher Badmintonspieler

Zwiebler steht für:
 Zwiebler (Apfel), eine alte Apfelsorte1